Sciutto ist der Familienname folgender Personen:
 Franca Sciutto (* 1939), italienische Schauspielerin
 Germán Sciutto (* 1978), argentinischer Basketballspieler